Andreas III av Ungern (; ; ), född omkring 1265 i Venedig i Venedig, död 14 januari 1301 i Buda i Ungern, var en ungersk och kroatisk kung som regerade från 1290 fram till sin död.

Biografi 

Han var sonson till Andreas II, och var först gift med Fennena av Kujáva, senare med Agnes av Österrike. Kungamakten var under hans regering redan från början mycket svag, vilket var ett resultat av konflikter mellan olika ätter inom aristokratin. Han kom även i konflikt om tronen med Albrekt I och Karl Martell, men lyckades dock hävda sin ställning. Han var den siste kvarvarande ättlingen av huset Árpád och med hans död den 14 januari 1301 slocknade ätten ut på manssidan.

Anfäder

Referenser

Externa länkar 

 

Ungerns regenter
Huset Árpád
Män
Avlidna 1301
Personer i Ungern under 1200-talet
Personer i Ungern under 1300-talet